

Geografia 
 Stalowa Wola – città nel voivodato della Precarpazia, Polonia
 Wola – frazione di Varsavia, Polonia
 Wola – comune rurale del Mali
 Wola Mysłowska – comune rurale nel voivodato di Lublino, Polonia
 Żabia Wola – comune rurale nel voivodato della Masovia, Polonia
 Zduńska Wola – città nel voivodato di Łódź, Polonia
 Żelazowa Wola – città nel voivodato della Masovia, Polonia

Altro 
 Massacro di Wola – massacro operato durante la fase iniziale della Rivolta di Varsavia
 WOLA – acronimo di Washington Office on Latin America